Айсина — женская форма фамилии . Айсина, Екатерина Анатольевна (род. 1976) — российская актриса театра и кино, театральный педагог.
 Айсина, Майра Араповна (род. 1956) — казахский государственный и политический деятель.